Regény
 Trisztán és Izolda, középkori romantikus tragédia

Opera
 Trisztán és Izolda (1865) Richard Wagner háromfelvonásos operája

Mozifilmek
 Trisztán és Izolda, 1998-as olasz-francia-német kalandfilm
 Trisztán és Izolda, 2002-es luxemburgi–francia animációs film
 Trisztán és Izolda, 2006-os német–angol–cseh–amerikai kalandfilm